У́лица Якубо́вича — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Якубовича — улица в Малой Вишере.
 Улица Якубовича — улица в Санкт-Петербурге.